A fenda bucal constitui-se da abertura formada entre o lábio superior e o inferior, sendo parte integrante da boca, juntamente com palato, também conhecido como céu da boca, a úvula palatina, que auxilia no

fala, os arcos dentais, onde se localizam os dentes, a língua, responsável por importante papel na fala e na sensação dos sabores através das papilas gustativas, e as glândulas salivares, que ajudam no processo de digestão.

Ligações externas 
 

Anatomia